Spindlershof ist
 ein Bürogebäude in Berlin-Mitte, gebaut von und benannt nach der Firma W. Spindler, siehe W. Spindler#Spindlershof in Berlin-Mitte
 ein Ortsteil von Altburg (Schwarzwald)